A 2013-ben alakult Phoenix RT rövid időn belül Felvidék egyik legismertebb rockzenekarává nőtte ki magát.

Az elmúlt években 5 lemezük jelent meg, 13 videóklipjük és 20 szöveges videójuk található meg a világhálón. Megfordultak minden jelentős deszkán, a kis kluboktól a nagy fesztiválokig – Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában.

Turnéztak a Tankcsapda, Road, Depresszió, Kowalsky meg a Vega, Junkies, Alvin és a Mókusok zenekarokkal, ma már önállóan is szép számú közönséget toboroznak a felvidéki, valamint az anyaországi koncertjeiken is.

2013 októberében jelent meg a Nincs ellenszer című nagylemezük

2014-ben részt vettek a magyarországi X-Faktorban, ahol a mentorházig jutottak, így is bizonyítva, hogy a rock’n’rollnak van létjogosultsága a tv-ben is.

A HammerWorld Hungary közönségszavazásán 2015-ben az év reménységének kiáltották ki a zenekart, ugyanebben az évben a Felvidéki Rockmagazin közönségszavazásán az év zenekara címet nyerték el.

2015 decemberében jelent meg a Piros Karikás Részletek című lemezük, mely a megjelenés hetében a MAHASZ lista 13. helyén nyitott.

2016-ban dalaik akusztikus átdolgozásával 10-tagú zenekarként álltak színpadra Somorján, a Moziban, ahol teltházas koncertet adtak.

2017 végén gitáros váltás történt a zenekarnál, Kálmán Ákos átigazolt a Rómeó Vérzik zenekarhoz, helyére Győrőg Márton érkezett.

A zenekar egy pillanatra sem tűnt el, hiszen Marci érkezése után egy hónappal elindult egy 12 állomásos tavaszi turné, majd ezt követték a nyári fesztiválok, sőt a zenekar augusztusban stúdióba vonult, hogy rögzítse a 3. nagylemezét, amely December 7-én Mi kell több?! címmel jelent meg az EDGE RECORDS gondozásában.

A lemezről 4 dalhoz készült klip, a 2018 novemberében napvilágott látott Szívemen a jel gyorsan közönségkedvencé vált, nézettsége már meg haladja a 170.000-et.

Decemberben látványos lemezbemutatóval ünnepelte a zenekar az új lemezt, a koncertről a Nem idegen című dalukhoz videó is készült.

2019 nyarán több fesztiválon is fellépett a zenekar, ősszel pedig az Alvin és a Mókusok turnéjának vendégei voltak. Az évet egy sportcsarnokos dunaszerdahelyi Rockkarácsonnyal és egy budapesti Barba Negrás bulival zárták, ahol a Road zenekar vendégeként álltak színpadra.

2020 elején a zenekar az Alvin és a Mókusok vendégeként Londonban koncertezhetett.

A pandémia alatt a zenekar a közönségük legnagyobb örömére kipróbálta az online koncertezést is.

Minden nehézség ellenére 2020 nyarán a zenekar nyomott egy restartot saját szervezés keretében, egyedi megoldással félig szabadtéri, félig autós örök élményt adó fesztivált tartott – Restart Feszt (Felvidék)

2020 szeptemberében a zenekar feldolgozta a Kalapács zenekar Nincs baj című számát, amely helyet kapott a Kikalapált dalok című Kalapács tribute albumon, amely a zenekar 20ik születésnapja alkalmából jelent meg.

2020 októberében megjelent a negyedik lemezük Jelzőfény címmel, ami a MAHASZ lista 6. helyén nyitott és a következő hétre a dobogós 3. helyre ugrott előre.

A 2020-as ősz korlátozott lehetőségei miatt egy igazán különleges turnét tudnak maguk mögött, egy hétvégén, 2 este alatt letudták a turnényitó és turnézáró koncertet is.

2021 elején, a Beatrice énekesét, Nagy Ferót 75. Születésnapja alkalmából köszöntötték a zenésztársak. Az Ahogy ti zenéltek… albumra a Phoenix RT a Túl késő már című dal feldolgozásával került fel.

2021 februárjában a zenekar bemutatkozott a Dal 2021 színpadán.

2021 novemberében a zenekar kiadta az ötödik lemezét “21” címmel, reflektálva a 2021es évre és a lemezen lévő 21 dalra.

2022 ismét a Dal színpadán a Levegőt! című dalukkal.

https://www.facebook.com/phoenixrt

Phoenix RT Official Youtube Channel